Alain Sutter (Berna, 22 de janeiro de 1968), é um ex-futebolista suíço que atuava como meia.

Carreira 
Foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 1994. Um Excelente puxador de contra-ataques foi um dos responsáveis pela boa campanha Suíça, temperamental acabou ficando de fora da convocação final para a Euro 1996.

Ligações externas 
 
 Perfil em Ogol

Naturais de Berna
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do BSC Young Boys
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do Football Club Dallas
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994